Ампи́р может означать:
 Ампир — художественный стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве начала XIX века.
 Сталинский ампир — архитектурный стиль середины XX века.
 «Ампир» — художественный фильм А. Н. Сокурова.
 «Ампир» — ювелирное яйцо, одно из императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи.
 Ампир — кинотеатр в городе Херсоне.

См. также 
 Ампир V — роман Виктора Пелевина.
 Ампир V (фильм) — его экранизация.